Алекса́ндра Андре́евна Кулико́ва (род. 25 мая 1974, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна зрителям по ролям в фильмах «Волшебник», «Как поймать магазинного вора», «Про жену, мечту и ещё одну…» и нескольким телесериалам.

Биография

Карьера 
Первоначально об актёрской карьере не задумывалась и даже поступила в медицинский институт, однако, бросила его после неудачных проб на роль в картине «Дожди в океане», заинтересовавшись работой в кино, и в итоге поступила во ВГИК, попав на курс к Анатолию Ромашину. Окончив его в 1997 году, работала в московских Театре Луны и драматическом театре им. К. С. Станиславского, но вскоре вернулась в Санкт-Петербург. С 1998 года — актриса БДТ им. Г. А. Товстоногова.

В 2003 году входила в состав жюри литературной премии «Национальный бестселлер», а в 2011 — в состав жюри юбилейного «СуперНацбеста».

Личная жизнь 
С первым мужем познакомилась ещё во время учёбы во ВГИКе Ильёй Хржановским. Разведены. Есть сын Андрей (участвовал в спектакле БДТ «Лето одного года» и сыграл главную роль в фильме «Крылья»).

Состояла во втором браке с режиссёром театра и кино Евгением Семёновым, родилась дочь Александра.

Творчество

Роли в театре

Театр Луны 
  — «Отравленная туника» Н. Гумилёва.

МДТ имени Станиславского 
  — «Fауст» по первой части трагедии «Фауст» Гёте.
Режиссёр: Борис Юхананов — Гретхен

БДТ имени Товстоногова 
  — «Лес» А. Островского.
Режиссёр: Адольф Шапиро — Аксюша
  — «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана.
Режиссёр: Григорий Козлов — Инкен Петерс
  — «Федра» Ж. Расина.
Режиссёр: Григорий Дитятковский — Арикия
  — «Таланты и поклонники» А. Островского.
Режиссёр: Николай Пинигин — Александра Негина
  — «Жорж Данден» Мольера.
Режиссёр: Жак Лассаль — Анжелика
  — «Маскарад» М. Лермонтова.
Режиссёр: Темур Чхеидзе — Нина
  — «Екатерина Ивановна» Л. Андреева.
Режиссёр: Николай Пинигин — Екатерина Ивановна
  — «Дама с собачкой» по одноимённому рассказу А. Чехова (в инсценировке Анатолия Праудина и Натальи Скороход).
Режиссёр: Анатолий Праудин — г-жа фон Дидериц
  — «Месяц в деревне» И. Тургенева.
Режиссёр: Анатолий Праудин — Наталья Петровна
  — «Мой бедный Марат» А. Арбузова.
Режиссёр: Е. Е. Семёнов — Лика
  — «Метод Гронхольма» Ж. Галсерана.
Режиссёр: Темур Чхеидзе — Мерседес
  — «Война и мир» Л.Толстой.
Режиссёр: Виктор Рыжаков — роли — Шерер, Катишь.
  — «Это было со мной» Н.Хрущёва, А.Артёмов.
Режиссёр: Александр Артёмов.

 2019. «Слава» — летчица Лена Медведева
 2020. «MotherFatherSistersBrother» — Ольга

Театр им. Андрея Миронова

 2018. «Воительница» — воительница.

Фильмография

Награды и номинации

Награды 
 Санкт-Петербургская независимая актёрская премия им. В. И. Стржельчика (2007)
 XII международный телевизионного фестиваля в Баре (Черногория) — Лучшая женская роль, фильм «Бог печали и радости»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (16 июля 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность

Номинации 
 «Золотой орёл» 2002 — «Лучшая женская роль второго плана», фильм «Апрель» 2001 года.
 «Золотая маска» 2009 — «Драма — Женская роль», спектакль «Дама с собачкой»
«Золотой софит» за главную женскую роль: сезон 2017—2018, Театр Андрея Миронова, спектакль «Воительница» режиссер Антон Яковлев.

Примечания

Ссылки 
 БДТ: Куликова Александра Андреевна
 Персоны России. Куликова Александра
 Александра Куликова на сайте проекта «SOS-Петербург»
 

Выпускники ВГИКа